Afumați – comune romeno nel distretto di Dolj
Afumați – comune romeno nel distretto di Ilfov